Engbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Engbjerg (Horne Sogn) – en bebyggelse i Horne Sogn, Hjørring Kommune
 Engbjerg (Engbjerg Sogn) – et ejerlav i Engbjerg Sogn, Lemvig Kommune